hbd. (łac. hebdomas) – tydzień (np. hebdomas graviditatis, hbd. grav. – tydzień ciąży)
 Hamburg Blue Devils
 hemoglobina delta
 żywy dawca narządów